Massingy pode se referir ao nome ou parte do nome de uma das seguintes regiões da França:
 Massingy (Alta Saboia)
 Massingy (Côte-d'Or)
 Massingy-lès-Semur
 Massingy-lès-Vitteaux

Desambiguações de topônimos